Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du  au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Hana Mandlíková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nathalie Herreman et Pascale Paradis.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1987
Zurich
Sport en Suisse en 1987
Tennis en octobre 1987
Tennis en novembre 1987